Демонстрация протеста с требованием независимости Каталонии от Испании прошла в Барселоне 11 сентября 2022 года, в ходе празднования Национального дня Каталонии.

По данным гвардии, на акции присутствовали 150 тысяч человек, в то время как организаторы шествия заявили о 700 тысяч участников. На кадрах видно огромную толпу людей с плакатами, выкрикивающих лозунги с призывами к независимости от Мадрида и перевыборам.

Среди тех, кто присутствовал на демонстрации, были члены высшего руководства партии «Вместе за Каталонию» и бывший мэр Барселоны Хавьер Триас.

Примечания 

Акции протеста 2022 года
Сентябрь 2022 года
История Каталонии
Акции протеста в Испании
2022 год в Испании
2022 год в политике
Сепаратизм
Движение за независимость Каталонии
Конфликты 2022 года